L’écriture vaïe, ou vaï, est un système d’écriture de type syllabaire développé dans les années 1830 pour la langue vaïe par Momolu Duwalu Bukele, de Jondu au Liberia .

Tableau des syllabes

Représentation informatique

Unicode 
Les caractères pour l'écriture vaï sont encodés depuis Unicode 5.1 dans le bloc U+A500 à U+A63F, qui comprend les syllabes, des signes de fins de syllabes, des signes de ponctuation et des chiffres décimaux désormais obsolètes.

Voir aussi

Bibliographie 
 Konrad Tuchscherer, 2005, «History of Writing in Africa», dans Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience (seconde édition),  Kwame Anthony Appiah et Henry Louis Gates, Jr. (dir.), pp.476–480. New York, Oxford University Press.
 Konrad Tuchscherer, 2002 (avec P.E.H. Hair), «Cherokee and West Africa: Examining the Origins of the Vai Script», History in Africa, 29, pp. 427–486.
 Konrad Tuchscherer, 2001, «The Vai Script», dans Liberia: Africa's First Republic (Footsteps magazine)., Petersborough, NH,  Cobblestone Press.
 Fatima Massaquoi, 1963, «The Seminar on the Standardization of the Vai script», dans University of Liberia Journal; Vol. 3, No. 1, pp. 15–37.

Liens externes

Articles connexes 
 Vaï (langue)
 Syllabaire

Notes et références 

Syllabaire
Système d'écriture en Afrique